Heracles puede referirse a:

Heracles, el héroe de la mitología griega cuyo nombre romano es Hércules. 
Heracles, título de una tragedia de Eurípides.
Heracles de Macedonia, un hijo de Alejandro Magno.
(5143) Heracles, un asteroide.